Целиков - фамилия

 Целиков, Александр Иванович (1904—1984) — советский металлург, конструктор прокатных станов и других металлургических агрегатов.
 Целиков, Николай Петрович (1881—1966) — российский и советский шахматист.

 Целикова, Екатерина Викторовна (род. 1980) - ректор Череповецкого государственного университета.